Порубежное — село в Борисовском районе Белгородской области. Входит в состав Стригуновского сельского поселения.

География 
Порубежное находится в восточной части Борисовского района, на границе с Яковлевским районом. Вблизи села протекает река Ворскла и проходит автодорога регионального значения 14К-4 (Белгород – Грайворон – Козинка). Расстояние до райцентра Борисовки составляет 9 километров.

История 
Деревня Порубежная (ныне село Порубежное) была основана в 1727 году. Число основателей деревни - 22 однодворца, которые испытывали большие притеснения от помещиков. 

Архивные документы сообщают, что в 1761 году Шереметевы захватили в Белгородской провинции земли однодворцев села Серетино, деревень Порубежной и Теплой, «закрыли для них выгоны и рыбные ловли, отбирают скот».

До Октябрьской революции крестьян в селе насчитывалось до двух тысяч человек.

С июля 1928 года в Борисовском районе был образован Порубежанский сельсовет, в котором Порубежное было разделено на 3 части.

7 ноября 1929 года на территории села Порубежное был организован колхоз «Октябрьский луч». К началу 1933 года сплошная коллективизация в селе Порубежное была в основном завершена. В начале 1933 года на территории Порубежанского сельского совета сложились колхозы «Октябрьский луч», «Карла Маркса», «Буденного», которые действовали до 1951 года.

В 1938 году, впервые на территории Порубежанского сельского совета, появилось электричество.

В августе 1941 года немецкие войска оккупировали село. Война и оккупация гитлеровскими войсками нанесли колхозам громадный урон. Летом 1943 года было освобождено силами 32-го гвардейского стрелкового корпуса.

10 июля 1950 года мелкие колхозы, существовавшие до этого времени, были объединены в один крупный, который был назван «имени Карла Маркса». Этот колхоз просуществовал до декабря 1959 года. 

С 1950-х гг. село находится в Стригуновском сельсовете Борисовского района.

Достопримечательности 
 На въезде в село установлен самолёт-памятник Як-40.

Население 
На 17 января 1979 года — 478 жителей, на 12 января 1989 года — 360 человек (147 муж., 213 жен.).

Литература 
 Осыков Б.И. Сёла Белгородской области. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012 — 436 с.

Ссылки 
 История поселения Порубежное

Примечания 

Населённые пункты Борисовского района (Белгородская область)
Населённые пункты, основанные в 1727 году